Der Begriff Service public wird in verschiedenen Staaten mit französischer Amtssprache unterschiedlich verwendet:
 Service public (Frankreich), Daseinsvorsorge/Öffentlicher Dienst nach französischer Auffassung
 Service public (Schweiz), Daseinsvorsorge/Öffentlicher Dienst nach Schweizer Muster
 Service public de Wallonie, die Hauptverwaltung der Region Wallonien

Siehe auch
 Rundfunkgebühr (Liechtenstein) für den Service public im Bereich der Medien